Эбзеев — карачаево-балкарская фамилия; имеет женскую форму Эбзеева.

Происходит от карачаево-балкарского названия сванов "эбзе". 

 Известные представители 
  Эбзеев, Борис Сафарович (род. 1950) — доктор юридических наук, судья Конституционного суда РФ, президент Карачаево-Черкесской Республики (2008—2011), член ЦИК РФ.
 Эбзеев, Шахарби Кеккезович (1913—1982) — карачаево-балкарский поэт, музыкант и драматург.
 Примечания